Jaime Rivelles Magalló, actor de teatro y director de escena español (1861 - 1918).
 Rafael Rivelles Guillén, actor español (1897 - 1971).
 María del Amparo Rivelles y Ladrón de Guevara, actriz española (1925 - 2013).